Gordiaanse knoop, een fenomeen uit mythen en legendes.
 Gordian Knot (software), een softwarepakket voor audio- en videobewerking.